Derailed (2002), een Amerikaanse actiefilm uit 2002 geregisseerd door Bob Misiorowski
Derailed (2005), een Amerikaanse film uit 2005 geregisseerd door Mikael Håfström